Liselund kan syfta på:

 Liselund, Slagelse kommun – en gård och kristlig folkhögskola i Slagelse kommun på Själland
 Liselund Slott – ett slott på ön Møn